Теоремата на Болцано-Вайерщрас (за междинната стойност) гласи, че: За всяка непрекъсната функция  и всяко , съществува  такова, че , т.е. ако  и  имат различни знаци в интервала , то съществува поне едно число , за което .

Болцано-Вайерщрас (за средната стойност)